Crystal Palace FC (celým názvem: Crystal Palace Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí v jihovýchodním Londýně. Založen byl v roce 1905 jako pokračovatel tradic původního Crystal Palace, který zanikl v roce 1876. Stejně jako původní klub byl i tento pojmenován podle slavné londýnské budovy stejného jména. Od sezóny 2013/14 hraje v Premier League (nejvyšší ligová soutěž v Anglii).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Selhurst Park s kapacitou 26 225 diváků.

Rivalita 
Rivalem Crystal Palace je tým z 65 kilometrů vzdáleného města Brighton, a to tým Brighton & Hove Albion. Počátek nevraživosti se datuje do poloviny 70. let, kdy vedl Crystal Palace Terry Venables a Brighton Alan Mullery. Oba trenéři zahajovali svoji kariéru na lavičce a už z doby aktivní kariéry se neměli navzájem v oblibě.
V období 70. let se tyto týmy střetávaly ve třetí lize (Third Division) a v roce 1976 se navíc střetly v 1. kole FA Cupu. Fotbalisté Crystal Palace v opakovaném zápase postoupili, což nenesl dobře trenér Mullery přesvědčený o tom, že jeho mužstvo bylo tím lepším. Brightonu navíc nebyl uznán gól.
Tím byla zažehnuta rivalita těchto dvou týmů, která v sezóně 1978/79 získala na rozměru, když se týmy přiblížily postupu do druhé ligy. V květnu 1979 byl domácí stadion Crystal Palace – Selhurst Park – navštívený 51 tisíci diváky, kteří byli svědky vítězství domácích nad Burnley. Ti skončili na prvním místě v tabulce právě před druhým Brightonem.
Po počáteční euforii Crystal Palace strádalo a po odchodu Venablese a několika hráčských opor roku 1981 sestoupilo. Brighton se mezitím ve druhé lize udržel.

Získané trofeje 
 Full Members Cup ( 1× )
 1990/91
 London Challenge Cup ( 3× )
 1912/13, 1913/14, 1920/21

Soupiska 
K 21. srpnu 2022

Hráči na hostování

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1905–1906: Southern Football League (Division Two)
 1906–1920: Southern Football League (Division One)
 1920–1921: Football League Third Division South
 1921–1925: Football League Second Division
 1925–1958: Football League Third Division South
 1958–1961: Football League Fourth Division
 1961–1964: Football League Third Division
 1964–1969: Football League Second Division
 1969–1973: Football League First Division
 1973–1974: Football League Second Division
 1974–1977: Football League Third Division
 1977–1979: Football League Second Division
 1979–1981: Football League First Division
 1981–1989: Football League Second Division
 1989–1992: Football League First Division
 1992–1993: Premier League
 1993–1994: Football League First Division
 1994–1995: Premier League
 1995–1997: Football League First Division
 1997–1998: Premier League
 1998–2004: Football League First Division
 2004–2005: Premier League
 2005–2013: Football League Championship
 2013– : Premier League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1919/20: Klub se stal po sezóně členem Football League, respektive její nově založené Third Division.
 2008/09: V sezóně 2008/09 byl klubu odebrán jeden bod za neoprávněný start hráče v zápase s Sheffield United FC.
 2009/10: V sezóně 2009/10 bylo klubu odebráno deset bodů kvůli špatné administrativě.

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Crystal Palace resource site 

 
Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1905
Fotbalové kluby v Londýně